Galway steht für:

 die Stadt Galway an der Westküste Irlands 
 das County Galway an der Westküste Irlands
 einen Ort im US-Bundesstaat New York, siehe Galway (New York)

 Viscount Galway, ein britischer Adelstitel
 Earl of Galway, ein britischer Adelstitel

Galway ist der Familienname folgender Personen:
 Albéric O’Kelly de Galway (1911–1980), belgischer Schachmeister und 3. Fernschachweltmeister
 Henry Lionel Galway (1859–1949), britischer Kolonialverwalter
 James Galway (* 1939), britischer Flötist
 Jeanne Galway (* 1955), US-amerikanische Flötistin
 Martin Galway (* 1966), britischer Komponist von Computerspielmusik